El Aeropuerto Internacional Costa Esmeralda (FAA: ECI – IATA: ECI – OACI: MNCE, ubicado a 260 km al este del centro de la ciudad de Managua, está conectado por medio de la Carretera Vía Panamericana y Carretera a Tola sirve como principal aeropuerto para el municipio de Tola, en el departamento de Rivas, Nicaragua. 

El Aeropuerto recibe una importante cantidad de vuelos chárteres y privados que proceden principalmente de Estados Unidos, Sudamérica y Europa además maneja operaciones comerciales desde 2 aeropuertos en Costa Rica y el interior de Nicaragua convirtiéndolo así en el segundo aeropuerto más transitado e importante del país centroamericano gracias a  la cantidad de vuelos privados que llegan a esta zona  muy exclusiva de Nicaragua ya que se encuentran numerosos hoteles y residenciales de lujo, e incluyendo famosas playas como San Juan del Sur que a diario recibe miles de turistas.

Destinos 

Costa Esmeralda